Томаш Якубяк:
 Якубяк, Томаш (повар)  (род. 1983)  — польский повар и телеведущий. 
 Якубяк, Томаш (спортсмен) (род. 1978) — польский яхтсмен, участник Олимпийских игр.
 Якубяк, Томаш (священник) (род. 1976) —  польский римско-католический священник.